Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll 1984 bestod av 32 nationer som delades in i sju grupper om fem eller fyra lag och varje gruppvinnare gick vidare till mästerskapet. Värdlandet, Frankrike, var automatiskt kvalificerade och deltog inte i kvalspelet. Kvalspelet spelades mellan maj 1982 och december 1983.

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Källor 
RSSSF

1982 i Europa
1983 i Europa
Fotbollsåret 1982
Fotbollsåret 1983
1984